Thil je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Thil (Ain) – obec v departementu Ain
 Thil (Aube) – obec v departementu Aube
 Thil (Haute-Garonne) – obec v departementu Haute-Garonne
 Thil (Marne) – obec v departementu Marne
 Thil (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Thil-Manneville – obec v departementu Seine-Maritime
 Thil-sur-Arroux – obec v departementu Saône-et-Loire
 Le Thil – obec v departementu Eure
 Le Thil-Riberpré – obec v departementu Seine-Maritime
 Aisy-sous-Thil – obec v departementu Côte-d'Or
 Marcigny-sous-Thil – obec v departementu Côte-d'Or
 Nan-sous-Thil – obec v departementu Côte-d'Or
 Précy-sous-Thil – obec v departementu Côte-d'Or
 Thonne-le-Thil – obec v departementu Meuse
 Vic-sous-Thil – obec v departementu Côte-d'Or